Angelo Cesi – vescovo cattolico italiano (1530-1606), vescovo di Todi
 Angelo Cesi – vescovo cattolico italiano (1592-1646), vescovo di Rimini
 Agnolo Cesi o Angelo Cesi – militare e mecenate italiano